Acció Contra la Fam, organització no governamental internacional que lluita contra la fam
 Fundació anti-corrupció (del seu nom en anglès Anti-Corruption Foundation), organització no governamental per a la lluita contra la corrupció a Rússia
 ACF Barcelona (de l'acrònim dAgrupació Cultural Folklòrica), associació dedicada a la promoció de la sardana de Barcelona
 ACF Sant Feliu (de l'acrònim d'''Agrupació Cultural Folklòrica), associació dedicada a la promoció de la cultura popular de Sant Feliu de Llobregat, al Baix Llobregat
 Adivasi Cobra Force, moviment armat de l'estat d'Assam, a l'Índia
 Adelante Con Fe, agrupació d'electors històrica de l'Uruguai
 Agrupació Cultural Femenina, organització històrica de lluita pels drets de la dona de Veneçuela
 ACF Fiorentina (de l'acrònim en italià Associazione Calcio Firenze), club de futbol de la ciutat de Florència, a Itàlia
 Le Havre ACF (de l'acrònim en anglès Athletic Club Football), club de futbol de la ciutat de Le Havre, a França
 ACF Gloria Bistriţa (de l'acrònim en romanès Asociaţia Club de Fotbal), club de futbol de la ciutat de Bistriţa, a Romania
 Associação Chapecoense de Futebol, club de futbol de la ciutat de Chapecó, al Brasil
 Oviedo ACF (de l'acrònim en castellà Astur Club de Fútbol), club de futbol de la ciutat d'Oviedo, a Astúries
 Associazione Calcio Femminile, acrònim de diversos clubs de futbol femení d'Itàlia
 Aéro-Club de France, organització per a la promoció de l'activitat aeronàutica i aeroespacial de França
 Automòbil Club de França, club d'automobilisme de França
 Asociación Central de Fútbol, entitat organitzadora del futbol professional a Xile
 Asociación Cruceña de Fútbol, entitat organitzadora del futbol al Departament de Santa Cruz, a Bolívia
 Federació d'Escacs de l'Azerbaidjan (del seu nom en anglès Azerbaijan Chess Federation), màxim òrgan rector dels escacs a l'Azerbaidjan
 Federació Australiana de Ciclisme (del seu nom en anglès Australian Cycling Federation), màxim òrgan rector del ciclisme a Austràlia
 Fundació Australiana per a la Conservació (del seu nom en anglès Australian Conservation Foundation), organització no governamental per a la conservació del medi ambient d'Austràlia
 Conca ACF (de l'acrònim dApalachicola-Chattahoochee-Flint), conca hidrogràfica formada pels rius Apalachicola, Chattahoochee i Flint, als Estats Units
 Telescopi ACF (de l'acrònim en anglès Advanced Coma-Free), telescopi de tipus Cassegrain desenvolupat per Meade Instruments
 Avió de combat futur, programa d'avió de caça de l'Exèrcit de l'aire de França
 Air Combat Fighter, programa d'avió de caça de la Força Aèria dels Estats Units
 Airbus Cabin Flex, configuració d'alguns models d'avió d'Airbus que permet incrementar el nombre de passatgers
 Funció d'autocorrelació (del seu nom en anglès AutoCorrelation Function), eina matemàtica utilitzada en el processament de senyals
 Cos algebraicament tancat (del seu nom en anglès Algebraically Closed Field), tipus de cos en àlgebra abstracta
 Focus de cripta aberrant (del seu nom en anglès Aberrant Crypt Foci), lesió a l'intestí precursora dels pòlips
 AcF3 també és la fórmula química del fluorur d'actini, compost químic d'actini (Ac) i fluor (F'')
 Acf-Y també és l'abreviatura de l'ashcroftina-(Y), mineral de la classe dels silicats